Магоджа — тип длинного жакета, который носят с ханбоком — традиционная корейская одежда и обычно надевают поверх чогори (короткий жакет). Магоджа также называют магвэ. Первоначально его носили только мужчины, но в наше время его могут носить и женщины. Магоджа первоначально был одеждой маньчжуров, но в дальнейшем получил бо́льшую популярность в Корее, благодаря Ли Хаыну — отцу Коджона, после того, как он вернулся в Корею из Маньчжурии в 1887 году. Магоджа происходит от магвэ, который носил Ли Хаын, чтобы укрыть тело от холодной погоды. Из-за того, что магоджа очень тёплый и легко носится, он приобрёл широкую популярность по всей Корее. Его также называют «тот чогори» (буквально — внешнее чогори).

Магоджа не имеет кит (깃 — лента, которая подвязывает воротник) или корыма (고름, корым, — пояс), в отличие от чогори и турумаги (пальто). Мужской магоджа имеет соп (섶), и он длиннее женского магоджи, так что обе стороны открыты снизу. Большинство магоджа сделаны из шёлка и украшены одной или двумя застёжками, которые обычно сделаны из янтаря. В мужском магоджа застёжки находятся на правой стороне, а в женском — на левой.

Женщины носят магоджа скорее из-за его стильности, чем из-за удобства, и он очень популярен среди кэсонцев. Цвет шёлковых женских магоджа, как правило, нейтральный. Это необходимо для того, чтобы создать гармоничный образ с такими предметами одежды как чогори и чхима (широкая длинная юбка) — две главные вещи женского ханбока. Весной и осенью женщины надевают поверх чогори магоджа пастельных оттенков. Мужчины весной и летом носят магоджа нефритового, зелёного, серого и тёмно-серого цветов.

См. также 
 Список предметов корейской одежды

Примечания 

Корейский национальный костюм